Almog Kohen (ur. 1987) – izraelski polityk, poseł
 Almog Kohen (ur. 1988) – izraelski piłkarz